

By 
 By (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
 By (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
 Grand Tête de By, een berg bij By
 Conca de By, de hoogvlakte van By
  Lago de By, een stuwmeer bij By
 By (Avesta), een plaats in de Zweedse gemeente Avesta
 Herman de By (1873 – 1961), een Nederlands olympisch zwemmer

BY en .by 
 .by, topleveldomein en internetlandcode van Wit-Rusland
 Wit-Rusland, met landcode BY
 Thomsonfly, met IATA-code BY
 CC BY, een licentie van Creative Commons

Zie ook 
 ISO 3166-2:BY, een standaard voor geocodes in Wit-Rusland